Фаріс Ібрахім Ель-Бах (,  4 червня 1998) — катарський важкоатлет, олімпійський чемпіон 2020 року, чемпіон світу, призер чемпіонатів світу та Азії.

Результати

Посилання 
 Фаріс Ібрагім Ель-Бах  на сайті IWF

катарські важкоатлети
катарські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020